Santa Maria dos Olivais ist der Name von

 Olivais (Lissabon), ehemaliger Name einer Gemeinde im portugiesischen Kreis Lissabon
 Santa Maria dos Olivais (Tomar), Ort und ehemalige Gemeinde im portugiesischen Kreis Tomar